Розье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Жуайёз. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07199.

Климат 
Климат средиземноморский, с тёплым летом и дождливой осенью.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1097 человек.

Экономика 
В прошлом основу экономики составляло сельское хозяйство, в том числе виноградарство. В настоящее время основной доход жителям приносит туризм.

В 2007 году среди 629 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 417 были экономически активными, 212 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 417 активных работали 347 человек (196 мужчин и 151 женщина), безработных было 70 (32 мужчины и 38 женщин). Среди 212 неактивных 51 человек были учениками или студентами, 85 — пенсионерами, 76 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш